Gebhard Aberer (1959) – saltatore con gli sci austriaco
 Leo Aberer (1978) – cantante austriaco
 Lisa Aberer (1992) – cantante austriaco
 Sabine Ploner (1967) – giocatrice di badminton austriaca
 Willi Aberer (1927–2007) – politico austriaco